Amerikai Egyesült Államok
Callaway (Florida)
Callaway (Maryland)
Callaway (Minnesota)
Callaway (Missouri)
Callaway (Nebraska)
Callaway (Virginia)
Callaway megye